Сама́нта Фе́ррис (; род. 2 ноября 1968, Норт-Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса, известная по роли Эллен Харвелл в телесериале «Сверхъестественное» и роли Нины Джервис в сериале «Четыре тысячи четыреста».

Биография

Карьера 
Феррис начала карьеру в 1996 году с озвучивания японского мультсериала «Воины-марионетки Джей» на английском языке. В 1998 году она появилась в маленькой роли в эпизоде телесериала «Вайпер», а в 1999 году сыграла в сериале «Звёздные врата: SG-1». В 2001 году Феррис сыграла свою первую значимую роль в полнометражном фильме «И пришёл паук», и в том же году появилась в фильме «Сумрак разума».

С 2005 по 2006 год Феррис играла в сериале «Четыре тысячи четыреста», появившись в 23-х эпизодах, а в 2006 году снялась в сериале «Доказательства» и в фильме «Проблемы Грэй», а также начала сниматься в сериале «Сверхъестественное» в роли Эллен Харвелл. Она появилась в эпизодах таких сериалов как «Город демонов», «Тайны Смолвилля», «Секс в другом городе» и «Коллекционер человеческих душ». В 2007 году Феррис сыграла в фильме «Выкуп», а в 2010 году в сериале «Vизитёры» и в фильме «Машина для убийств». В 2012 году она снялась в фильме ужасов «Верзила» с Джессикой Бил в главной роли.

Фильмография

Примечания

Ссылки